Stazione di Sasso, sulla linea Arezzo-Fossato di Vico
 Stazione di Sasso Marconi, sulla linea Bologna-Pistoia